Ренев () — село,
Реневский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122688401. Население по переписи 2001 года составляло 930 человек .

Является административным центром Реневского сельского совета, в который
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Ренев находится на берегу реки Серет, в месте впадения в неё реки Смолянка,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Заложцы,
ниже по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Городище.
На реке сделано несколько больших запруд.

История 
 1452 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I-II ст.
 Детский сад.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.
 Старинный польский католический костел

Примечания